Skálarfjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Skálarfjall (berg i Island, Austurland), 
 Skálarfjall (berg i Island, Västfjordarna), 
 Skálarfjall (berg i Island, Västlandet), 

Robotskapade Islandförgreningar